Метод Лондона— Ейрінга— Поляні (, ) — напівемпіричний метод розрахунку поверхні потенціальної енергії, оснований на спрощеному квантово-механічному рівнянні Лондона, яким описується енергія дисперсійної взаємодії двох сферичних частинок. 

Рівняння Лондона, так і напівемпіричний метод LEP придатні для наближених відносних оцінок енергії активації, причому очевидно, тільки за умови, якщо мова йде про взаємодію атомів, що мають один валентний s-електрон. Якщо в елементарному процесі беруть участь електрони, що знаходяться на р-орбітах або, особливо, на гібридизованих орбітах, то частина енергії активації може бути обумовлена необхідністю зміни характеру гібридизації

Література 
 
 London-Eyring-Polanyi (LEP) method. IUPAC

Примітки 

Хімічна термінологія
Методи